A Grã Bretanha participou pela primeira vez dos Jogos Paralímpicos em 1960, e enviou atletas para competirem em todos os Jogos Paralímpicos de Verão desde então, em relação aos Jogos Paralímpicos de Inverno a primeira participação da Grã Bretanha foi em 1976 e participou de todas as edições desde então.

Medalhas por modalidade

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

Ver também 
 Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos

Referências 

Grã-Bretanha nos Jogos Paralímpicos